Лабунцов — фамилия; имеет женскую форму Лабунцова.
 Лабунцов, Александр Николаевич (1884—1963) — советский учёный-минералог.
 Лабунцов, Дмитрий Александрович (1929—1992) — учёный в области теплофизики, доктор технических наук, профессор кафедры тепломассообменных процессов и установок МЭИ.

См. также 
 Лабунцовит